

Adjectif 
 Oriental, en référence au point cardinal est.
 Europe orientale.
 Monde oriental.
 Province orientale, une province de la République démocratique du Congo.
 Province orientale, une province du Kenya.
 Province orientale, une province de la Zambie.
 Bande orientale, une ancienne province des Provinces-Unies du Río de la Plata, correspondant aujourd'hui à l'Uruguay.
 .
 En taxonomie, le mot orientale est employé comme épithète spécifique pour nommer diverses espèces animales ou végétales. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter la liste générée automatiquement.

Nom 
 Un Oriental désigne couramment un citoyen d'un pays appartenant au Monde oriental.
 Oriental, une comarque de la région de Murcie.
 Oriental, une région du Maroc depuis 2015, ou avant 2015.
 L'Oriental, un hôtel de Bangkok reconnu comme l'un des meilleurs du monde.
 
 , une race de chats.

Titre
 Orientale, une œuvre de Mel Bonis.
 L'Oriental, une chanson de Lili Boniche, notoirement reprise par Enrico Macias.

Toponyme 
 Oriental, une ville américaine de l'État de Caroline du Nord.